Salm-Reifferscheidt-Raitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Franz zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (1776–1836), österreichischer Industrieller und Naturforscher
 Hugo Karl Eduard zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (1803–1888), österreichischer Industrieller und Politiker